Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Abierto Zapopan 2021 des Damentennis. Insgesamt nehmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 6. und 7. März 2021 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Guadalajara (Mexiko)